BSAL steht für:
Bahnhof Berlin Schönhauser Allee

Bsal steht für:
Batrachochytrium salamandrivorans, auch als Salamanderpest bekannt.

Abkürzung